Stefania Berton, née le  à Asiago, est une patineuse artistique italienne. Avec son partenaire de couple Ondřej Hotárek avec lequel elle patine depuis 2009, elle est médaillée de bronze aux Championne d'Europe 2013, a gagné le Skate Canada 2013 et est quadruple championne d'Italie de 2010 à 2013. Berton/Hotarek est le premier couple italien médaillé européen et en Grand Prix. Leur partenariat s'achève en 2014.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

En individuel

En couple artistique 
Avec Ondřej Hotárek

Liens externes 
 

Patineuse artistique italienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance en juillet 1990
Naissance à Asiago